Le nom Burleigh peut désigner :
 le comté de Burleigh aux États-Unis ;
 Burleigh, banlieue de Blenheim en Nouvelle-Zélande ;
 Burleigh, un village dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni.